1. návštěvní expedice je označení krátkodobé expedice na vesmírné stanici. Rozlišují se tyto:
 1. návštěvní expedice (Mir) z roku 1987
 1. návštěvní expedice (ISS) z roku 2001